Делакур () — французская фамилия. Известные носители:

 Делакур, Альфред (1817—1883) — французский драматург и либреттист.
 Делакур, Ив (1930—2014) — французский спортсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) в академической гребле.
 Делакур, Флёр — персонаж серии романов о Гарри Поттере.